Elqui bezeichnet:

 den Río Elqui, einen Fluss
 das Valle del Elqui, ein Tal
 die Provinz Elqui